Puka bezeichnet:
  
 Puka (Baum), ein neuseeländischer Baum
 Puka (Mythologie), ein Geist in Tiergestalt aus der alten irischen Mythologie
 Puka (Albanien), eine Kleinstadt in Nordalbanien
 Kreis Puka, einen der 36 ehemaligen albanischen Verwaltungskreise
 Puka (Estland), eine Gemeinde im Kreis Valga in Estland
 Puka (Saaremaa), ein Dorf der Gemeinde Saaremaa im Kreis Saare in Estland

Siehe auch:
 Púca, keltische Sagengestalt
 Pukapuka, eine Gemeinde in Französisch-Polynesien
 Pukapuka (südpazifische Atolle)